Champeta, el ritmo de la Tierra ist eine kolumbianische musikalische Jugend-Dramedy-Serie, die von Vista Productions für die Walt Disney Company umgesetzt wird. In Lateinamerika soll die zehnteilige erste Staffel der Serie voraussichtlich 2022 auf Disney+ veröffentlicht werden.

Handlung 
Fatimah und Duma stammen aus zwei völlig verschiedenen Welten. Nahe der kolumbianischen Karibikküste verlieben sich die zwei jungen Menschen während des gemeinsamen Champeta-Tanzens in den Straßen von Barrio de la Bahía ineinander. Nicht weit entfernt, lebt ebenfalls Elías, ein rätselhafter älterer Mann, der um die geheimnisumwitterte Kraft weiß, die vom Rhythmus des einheimischen Champetas ausgeht. Von dieser uralten Macht der Erde auserwählt, erhalten Fatimah und Duma übernatürlichen Kräfte, welche sie erwecken, indem ihre Füße den Boden im Rhythmus der Champeta berühren. Diese Macht wurde ihnen verliehen, um die Erde vor einem mächtigen und rücksichtslosen Konzern zu bewahren, der nicht nur der Umwelt schadet, sondern auch das Leben von allen Wesen bedroht. Zusammen mit ihren Freunden und Verbündeten bauen Fatimah und Duma ihre Fähigkeiten aus und kämpfen mit diesen gemeinsam für den Erhalt von Barrio de la Bahía und der Erde in Gänze.

Besetzung und Synchronisation

Episodenliste

Weblinks 
 Pressemitteilung zur Serie auf Disney PressPack

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Kolumbien)
Fernsehserie der 2020er Jahre
Kinder- und Jugendfernsehserie
Dramedy
Disney+